Grim ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Grim (1924–1995), US-amerikanischer Rennfahrer
 Fred Grim (* 1965), niederländischer Fußballtorhüter
 Herman Niklas Grim (auch: Hermann Nicolaus Grimm, Hermannus Nicolaus Grimmius; 1641–1711), schwedischer Ostindien-Reisender, Mediziner und Naturforscher
 Josef Grim (1860–1948), österreichischer Landwirt und christlichsozialer Politiker
 Kristina Grim (* 1991), deutsche Poolbillardspielerin
 Otto Grim (1911–1994), deutscher Schiffsbauingenieur und Hochschullehrer

sowie
 nordisches Synonym für Odin
 Alternativname des ukrainischen Raketensystems Hrim-2

Siehe auch:
 Grim Rock, Rifffelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Fay Grim, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2006
 Grimm
 Crim
 Krim (Begriffsklärung)
 Krimm